Mario Cesar Carvalho (Sorocaba, 26 de outubro de 1960) é um jornalista brasileiro. Atua como repórter especial do jornal Folha de S. Paulo, para o qual trabalha desde fevereiro de 1984. Foi editor dos cadernos Informática e Ilustrada na década de 1980. Especializou-se em jornalismo investigativo, em particular nos chamados "crimes de colarinho branco". É autor dos livros "O Cigarro" (Publifolha, 1991) e "Carandiru - Registro Geral" (Wide Publishing, 1993).

Livros publicados 
  "O Cigarro"
 "Carandiru - Registro Geral"

Textos em outro livros 
 "Arquivo Brasília"
 "Ah, Se a Gente Não Precisasse Dormir", de Keith Haring

Ligações externas 
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u336096.shtml

Naturais de Sorocaba
Jornalistas de São Paulo